Angeline est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Angeline, ou Angéline, est un prénom féminin fêté le 27 janvier. Il vient du grec agellos, qui signifie messager.

Sainte(s) ou bienheureuse(s) catholique(s) 
 Angelina de Corbara († 1435), bienheureuse Angelina de Corbara, ou Angelina de Monte Giove ou Angelina de Marciano ou Angelina de Foligno, à l'origine de la fondation du Tiers ordre régulier de saint François, érigea le monastère Sainte-Anne à Foligno en 1397 ; fêtée le 27 janvier.

Autres personnalités remarquables portant ce prénom
 Angeline (), princesse amérindienne, fille du chef Seattle.
 Angeline (°1876 - †?), Angeline Céline Virginie Van Nieuwenhuyse, alias « Lina », épouse de Georges (Constant Louis) Washington, inventeur américain d'un procédé de fabrication du café soluble.

Culture

Littérature
Angeline est le titre d'une nouvelle d'Émile Zola paru en 1898.

Fiction
 Angeline est une série de bande dessinée.
 Angeline, personnage principal du film de science-fiction FAQ: Frequently Asked Questions.

Chansons

Voir aussi 
 
 Angelyne

Références